Нафранович Аркадий Иосифович (, д. Юшковичи, Мядельский район,  — , аг. Камаи, Поставский район, ) — советский педагог, писатель.

Биография 
Во время Великой Отечественной войны был вывезен в 7-летнем возрасте на принудительные работы в Германию. С сентября 1943 г. по май 1945 г. работал на фабрике в населенном пункте Шубы возле Франкфурта-на-Майне.

Окончил семилетнюю школу, Лепельское педучилище, географический факультет Белорусского государственного университета.

Работал учителем географии, истории, музыки и пения в школах Поставского района.

В 1989 году вступил в литературное объединение «Рассвет» при районной газете «Поставский край».

Член Союза писателей Беларуси.

С 1994 года плодотворно сотрудничал с композитором Николаем Петренкой. Творческим тандемом были созданы 17 песен и романсов, которые вошли в сборник «Мелодии родного края».

Книга «Сеятели добра и мудрости» (2007) посвящена нелегкому труду учителей. В книге рассказывается про 100 лучших учителей северо-западного региона Белоруссии.

В 2001 году Аркадий Нафранович получил областную Литературную премию им. Владимира Короткевича за книгу «Моя одиссея».

В 2011 году печатался в латвийском альманахе «Резекне».

Библиография 
 «Мядельский меридиан» (Мядзельскі мерыдыян, 1995);
 «Свет Нарочи» (Святло Нарачы, 1998);
 «Мелодии родного края» (Мелодыі роднага краю, 1995);
 «Моя одиссея» (Мая адысея, 2001);
 «В поисках истины» (У пошуках ісціны, 2005);
 «Сеятели добра и мудрости» (Сейбіты дабра і мудрасці, 2007);
 «Город музыки и солнца» (Горад музыкі і сонца, 2009).

Литература 
 Гэта варта ведаць жыхарам Пастаўшчыны. Ч. 1./ укладальнік М. Гіль. — Паставы: «Сумежжа», 2016. — с.33.
Памяць: Гісторыка-дакументальная хроніка Пастаўскага раёну. — Мінск: БЕЛТА, 2001. - 520 - 521.